Kapetan Filip Tripov Radimir
U drugoj polovici devetnaestog stoljeća, Dobrota, pomorsko mjesto kod Kotora, ozbiljno se trudilo da obnovi prosperitetne i slavne dane XVII i XVIII stoljeća izgradnjom novih i velikih jedrenjaka.
U ovom natjecanju kapetan Tripo Stjepov Radimir 1850. sagradio je bark "Nuovo Lecos" i brigantin "Ljubimir".
Ovim posljednjim je zapovijedao njegov stariji sin Stjepo, a kasnije njegov mlađi sin Filip.
Tijekom Krimskog rata (1853. – 1856.), Kada je anglo-francuska kombinirana flota plovila Crnim morem, kapetan Filip Radimir sa svojim brigantinom "Ljubimir" od 198 tona, prevezao je od Kertch-a do Suhumkale pun teret brašna za rusku vojsku i na povratku u Kertch ukrcao 200 putnika, uglavnom žene i djece, pripadnike oficirskih obitelji, i doveo ih bezbjedno do njihovog odredišta. Grad Suhimkale je bio zapaljen nekoliko sati nakon njegovog odlaska. Za ovaj čin hrabrosti odlikovan je ruskom zlatnom medaljom na st. Vladimirskoj lenti  "za usrdnost" s posebnom diplomom, koji se čuvaju ucrkvi sv Eustahija u Dobroti.

Dobrota